Slurm es una marca de refresco que aparece en la serie de Dibujos animados Futurama, ambientada en el año 3000. Dicha bebida aparece frecuentemente en la serie, como parodia de las marcas de refrescos actuales.

Características 
Slurm, tal y como lo anuncia su publicidad es una bebida sumamente adictiva, el Slurm también provoca deterioro en las piezas dentales. Es una bebida de color verde y relativamente espesa. La bebida es originaria del planeta Gusanulón donde los Grunka Lunkas se encargan de su envasado.

El adictivo líquido proviene, ni más ni menos, que del trasero de una colosal gusana reina.

Apariciones en la serie de ficción 
Además de aparecer frecuentemente en la serie, el décimo tercer episodio de la primera temporada está dedicado a dicha bebida: "Fry y la fábrica de Slurm" (una parodia de Charlie y la fábrica de chocolate).

Como todo producto comercial, el Slurm tiene una mascota: "Slurm McKenzie", conocido en Latinoamérica como "el tradicional gusano fiestero", dicho personaje muere en el año 3000 en un desafortunado accidente laboral.

Un dato curioso es que la publicidad del Slurm que aparece en la serie ha sido utilizada por algunos de los fanes para traducir el código alienígena utilizado en futurama, siendo dichos anuncios descritos como "la Piedra de Rosetta de Futurama por los fanes.

En la vida real 
Slurm es una marca registrada por la Twentieth Century Fox Film Corporation.
Al igual que ha sucedido con otras marcas y bebidas de ficción de los Simpson como Duff o el Flameado de Moe, se han comercializado latas de Slurm que están disponibles en sitios como Ebay o Amazon (además de tiendas especializadas). Además, Slurm es el nombre de una canción de un grupo murciano (España) de rock/metal progresivo llamado Pervy Perkin.

Véase también 
 Futurama
 Fry y la fábrica de Slurm

Referencias 

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama

en:Fry and the Slurm Factory#Slurm
nl:Lijst van producten uit Futurama#Slurm
ru:Слёрм